Бытом или Битом () — пассажирская и грузовая узловая железнодорожная станция в городе Бытом, в Силезском воеводстве Польши. Имеет 4 платформы и 7 путей.

Станция положенная на международной железнодорожной линии Киев — Краков — Бытом — Ополе — Вроцлав — Дрезден, была построена в 1859 году. Теперь здесь пересекаются важные железные дороги, ведущие в Катовице, Ополе, Гливице, Люблинец.

Существующее здание вокзала построили в 1929 году, когда город Бытом (, Бойтен) был в составе Веймарской республики.

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl
 Информации в базе bazakolejowa.pl
 Информации в базе semaforek

Железнодорожные станции, открытые в 1859 году
Железнодорожные станции в Силезском воеводстве
Транспорт в Бытоме